La ventilation peut être :
 Ventilation: le fait de créer un courant d'air, à l'aide d'un ventilateur ou d'un éventail par exemple ;
 la répartition des dépenses selon différents comptes, en comptabilité.
De manière générale Ventilation peut désigner :

En médecine
Ventilation artificielle
Ventilation assistée
Ventilation assistée proportionnelle
Ventilation en pression positive continue	
Ventilation liquidienne
Ventilation non invasive
Ventilation oscillatoire à haute fréquence
Ventilation à pression positive
Mode de ventilation autorégulé
Dispositif de ventilation « JET »
Sevrage de la ventilation mécanique

En physiologie
 la ventilation est le renouvellement de l'air des organes respiratoires
Ventilation trachéale
Ventilation pulmonaire
Ventilation pulmonaire humaine

En construction
Chauffage, ventilation et climatisation
Ventilation hybride
Ventilation industrielle

Ventilation mécanique contrôlée
Ventilation opérationnelle

En mécanique des fluides
Ventilation de l'aval d'un corps depuis ses extrémités.